Jan van Rijckevorsel (glazenier)
Jan van Rijckevorsel (hoogleraar)
Jan van Rijckevorsel (kunsthistoricus)